

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych 
 Bobrowo – część miasta Sierpc
 Bobrowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo 
 Bobrowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany 
 Bobrowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina 
 Bobrowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów 
 Bobrowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec
 Bobrowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Bobolice

Jeziora w Polsce 
 Bobrowo – jezioro w gminie Gruta w powiecie grudziądzkim w woj. kujawsko-pomorskim;
 Bobrowo – jezioro w gminie Kaczory w powiecie pilskim w woj. wielkopolskim;
 Bobrowo – jezioro w gminie Wałcz w powiecie wałeckim w woj. zachodniopomorskim.

Zobacz też 
 Bobrowa
 Bobrowo Wielkie i Bobrowo Małe – jeziora w Kaliszu Pomorskim, powiecie drawskim, w woj. zachodniopomorskim na Równinie Drawskiej